Mitsumata peut faire référence à :

Edgeworthia chrysantha, ミツマタ (mitsumata) en japonais, plante utilisée dans la fabrication du papier japonais ;
 Mitsumata, gare ferroviaire à Maebashi, au Japon ;
 , astéroïde nommé d'après la plante.